L'Avocat général pour l'Angleterre et le pays de Galles du cabinet fantôme (Shadow Solicitor General for England and Wales) est un bureau au sein de la politique britannique détenu par un membre de la loyale opposition de Sa Majesté. Le devoir du titulaire du poste est de contrôler les actions de l'avocat général pour l'Angleterre et le pays de Galles et d'élaborer des politiques alternatives.

Liste des titulaires

Jonathan Djanogly
Maria Eagle
Catherine McKinnell
Karl Turner
Jo Stevens
Nick Thomas-Symonds
Ellie Reeves

Références

Annexes

Articles connexes 
Avocat général pour l'Angleterre et le pays de Galles
Cabinet fantôme

Liens externes 
  Site officiel du Cabinet fantôme

Opposition officielle (Royaume-Uni)
Angleterre et pays de Galles